42 har flere betydninger:
 42 − et årstal
 42 f.Kr. − et årstal
 42 (tal) − et naturligt tal
 42 (film) − en amerikansk dramafilm fra 2013